Thlaspida lewisii — вид жуков щитоносок (Cassidini) из семейства листоедов.
Восточная Азия: Россия (Дальний Восток, Амурская область и Приморский край), Китай (Fujian, Heilongjiang, Liaoning), Корея, Япония (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima). Растительноядная группа, питаются растениями различных видов, в том числе, : , , разные виды ясеней, например, ; , 
.

Примечания 

Щитоноски
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1874 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей